Насекин — фамилия; имеет женскую форму Насекина.
 
 Насекин, Владимир Евгеньевич — русский генерал-майор, участник Первой мировой войны.
 Насекин, Фёдор Фёдорович (1919—1995) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Женщины
 Насекина, Анна Александровна (род. 1987) — чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России.